De Roemeense voetbalclub CFR Cluj speelt sinds 2005 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt CFR Cluj

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2005
|Intertoto Cup
|1R
|
|FK Vėtra Vilnius
|7-3||3-2 (T)|| 4-1 (U)
|rowspan="5"|0.0
|-
|
|
|2R
|
|Athletic Bilbao
|1-1 <small>(5-3 ns)||1-0 (T)|| 0-1 nv (U)
|-
|
|
|3R
|
|AS Saint-Étienne
|3-3 <small>u||1-1 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|FK Žalgiris Vilnius
|7-2||2-1 (U)|| 5-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|RC Lens
|2-4||1-1 (T)|| 1-3 (U)
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|2Q
|
|Anorthosis Famagusta
|1-3||1-3 (T)|| 0-0 (U)
|rowspan="1"|0.5
|-
|2008/09
|Champions League
|Groep A
|
|Chelsea FC
|1-2||0-0 (T)|| 1-2 (U)
|rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|Groep A
|
|AS Roma
|3-4||2-1 (U)|| 1-3 (T)
|-
|
|
|Groep A (4e)
|
|Girondins de Bordeaux
|1-3||0-1 (U)||1-2 (T)
|-
|2009/10
|Europa League
|PO
|
|FK Sarajevo
|3-2||1-1 (U)|| 2-1 (T)
|rowspan="4"|3.5
|-
|
|
|Groep K
|
|FC Kopenhagen
|2-2||2-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|
|Groep K
|
|PSV
|0-3||0-1 (U)|| 0-2 (T)
|-
|
|
|Groep K (4e)
|
|Sparta Praag
|2-5||0-2 (U)|| 2-3 (T)
|-
|2010/11
|Champions League
|Groep E
|
|FC Bayern München
|2-7||2-3 (U)|| 0-4 (T)
|rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|Groep E
|
|FC Basel
|2-2||2-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep E (4e)
|
|AS Roma
|2-3||1-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
| 2012/13 || Champions League || 3Q ||  || Slovan Liberec ||3-1|| 1-0 (T)|| 2-1 (U) ||rowspan="6"|15.0
|-
| || || PO ||  || FC Basel ||3-1|| 2-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
| || || Groep H||  || Manchester United FC ||2-2|| 1-2 (T)|| 1-0 (U)
|-
| || || Groep H||  || Galatasaray SK ||2-4|| 1-1 (U)|| 1-3 (T)
|-
| || || Groep H (3e)||  || SC Braga ||5-1|| 2-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
| 2012/13 || Europa League || 2R ||  || Internationale ||0-5|| 0-2 (U)|| 0-3 (T)
|-
| 2014/15 || Europa League
| 2Q ||  || FK Jagodina || 1-0||0-0 (T)|| 1-0 (U) ||rowspan="2"|1.5
|-
| || || 3Q ||  || Dinamo Minsk || 0-3||0-1 (U)|| 0-2 (T)
|-
| 2018/19 || Champions League || 2Q ||  || Malmö FF ||1-2|| 0-1 (T)|| 1-1 (U) ||rowspan="3"|2.5
|-
| 2018/19 || Europa League
| 3Q ||  || FA Alasjkert ||7-0|| 2-0 (U)|| 5-0 (T)
|-
| || || PO ||  || F91 Dudelange ||2-5|| 0-2 (U)|| 2-3 (T)
|-
|2019/20 ||Champions League|| 1Q ||  || Astana FK ||3-2|| 0-1 (U)|| 3-1 (T) || rowspan=8|14.0
|-
| || || 2Q ||  || Maccabi Tel Aviv FC ||3-2|| 1-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
| || || 3Q ||  || Celtic FC ||5-4|| 1-1 (T)|| 4-3 (U)
|-
| || || PO ||  || Slavia Praag ||0-2|| 0-1 (T)|| 0-1 (U) 
|-
| 2019/20 || Europa League||Groep E||||Lazio Roma||2-2|| 2-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
| || || Groep E ||  || Celtic FC ||2-2||0-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
| || || Groep E (2e)||  || Stade Rennais ||2-0|| 1-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
| || || 2R ||  || Sevilla FC ||1-1 <small>u|| 1-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|2020/21 ||Champions League|| 1Q ||  || Floriana FC ||2-0|| 2-0 (U)|| || rowspan=7|9.5
|-
| || || 2Q ||  || GNK Dinamo Zagreb || 2-2 (5-6 ns)|| 2-2 nv (T) ||
|-
| 2020/21 || Europa League || 3Q ||  ||Djurgårdens IF ||1-0 || 1-0 (U) ||
|-
| || || PO || || KuPS Kuopio || 3-1 || 3-1 (T) ||
|-
| || || Groep A || || BSC Young Boys || 2-3 ||1-1 (T) || 1-2 (U)
|-
| || || Groep A || || AS Roma || 0-7 ||0-5 (U) || 0-2 (T)
|-
| || || Groep A (3e) || || CSKA Sofia || 2-0 || 2-0 (U) || 0-0 (T)
|-
|2021/22 ||Champions League|| 1Q ||  || FK Borac Banja Luka || 4-3 || 3-1 (T) || 1-2 nv (U) || rowspan="7"|6.5
|-
| || || 2Q ||  || Lincoln Red Imps FC || 4-1 || 2-1 (U) || 2-0 (T)
|-
| || || 3Q ||  || BSC Young Boys || 2-4 || 1-1 (T) || 1-3 (U)
|-
| 2021/22 || Europa League || PO ||  ||Rode Ster Belgrado || 1-6 || 0-4 (U) || 1-2 (T)
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || Groep D ||  || FK Jablonec || 2-1 || 0-1 (U) || 2-0 (T)
|-
|  ||  || Groep  D||  || Randers FC || 2-3 || 1-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|  ||  || Groep  D (4e) ||  || AZ || 0-3 || 0-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
| 2022/23 || Champions League || 1Q ||  || FC Pjoenik Jerevan || 2-2 <small>(3-4 ns) || 0-0 (U) || 2-2 nv (T) ||rowspan="8"|14.5
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 2Q ||  || Inter Club d'Escaldes || 4-1 || 3-0 (T) || 1-1 (U) 
|-
|  ||  || 3Q ||  || Sjachtjor Salihorsk || 1-0 || 0-0 (U) || 1-0 (T) 
|-
|  ||  || PO ||  || NK Maribor || 1-0 || 0-0 (U) || 1-0 (T) 
|-
|  ||  || Groep G||  || KF Ballkani || 2-1 || 1-1 (U) || 1-0 (T)
|-
|  ||  || Groep G||  || Sivasspor || 0-4 || 0-1 (T) || 0-3 (U)
|-
|  ||  || Groep G (2e) ||  || Slavia Praag || 3-0 || 1-0 (U) || 2-0 (T)
|-
|  ||  || 2R ||  || SS Lazio || 0-1 || 0-1 (U) || 0-0 (T) 
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 80.5

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Roemenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

CFR Cluj
CFR Cluj